Малишенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Малишенко Олександр Вікторович — радянський і український футболіст, майстер спорту СРСР.
 Малишенко Олег Олексійович (1905—1979) — український радянський архітектор.
 Малишенко Тарас Сергійович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -енко